Quigg bezeichnet:
 Quigg (Marke), eine Haushaltselektrogerätemarke der ALDI Einkauf GmbH &Co. KG

Quigg ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Quigg (* 1944), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Lemuel E. Quigg (1863–1919), US-amerikanischer Journalist, Jurist und Politiker
 Scott Quigg (* 1988), britischer Profiboxer